La palabra coreana Sejong () puede referirse a:

 Sejong el Grande, soberano de la dinastía Joseon desde 1418 hasta 1450.
 Sejong, ciudad de Corea del Sur y capital administrativa.